Icaño hace referencia a varios artículos sobre lugares en Argentina:

 Icaño, localidad de la provincia de Catamarca, Argentina;
 Icaño, localidad de la provincia de Santiago del Estero, Argentina;
 Estación Icaño, estación ferroviaria ubicada en la Argentina;
 río Icaño, cauce fluvial de la Argentina.